Aureolo puede referirse a:

Aureolo, jefe militar romano del siglo III d. C.
Aureolo, noble franco, posible primer conde de Aragón de comienzos del siglo IX.
Pedro Aureolo, doctor facundus, filósofo y teólogo franciscano francés de comienzos del siglo XIV.